Брочівка — річка в Україні, у Коростерському районі Житомирської області. Права притока Олешні (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 3,3 км.

Розташування 
Бере початок на північній стороні від Великого Лісу. Тече переважно на північний захід і у Обиходівці впадає у річку Олешню, праву притоку Ужу.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України  – К.: Наукова думка, 1979. – С. 71

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Коростенського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці